La història de les versions del sistema operatiu mòbil Android va començar amb el llançament de la beta d'Android el novembre de 2007. La primera versió comercial, Android 1.0, va ser llançada al setembre de 2008. Android està en desenvolupament continu per Google i l'Open Handset Alliance (OHA), i ha patit una sèrie d'actualitzacions al seu sistema operatiu base des del seu llançament inicial.

Des de l'abril de 2009, les versions d'Android s'han desenvolupat sota un criptònim en relació a confiteria i posat en llibertat per ordre alfabètic; les excepcions són les versions 1.0 i 1.1, ja que no van ser llançades sota noms en clau específiques. La versió més recent és Android 7.0 Nougat, alliberat l'agost de 2016.:

El 3 de setembre de 2013, Google va anunciar que mil milions de dispositius activats utilitzen el sistema operatiu Android a tot el món. L'actualització important Android més recent va ser KitKat 4.4, que va ser llançada el 31 d'octubre de 2013, juntament amb el telèfon intel·ligent Nexus 5.

Versions de llançament precomercial (2007–2008)

Alfa 
Hi havia almenys dues versions internes a Google i OHA abans que fos alliberada la Beta en novembre de 2007. Per a les fites en els comunicats interns, es van triar els noms de robots de ficció, amb diverses versions designades amb el nom clau "Astro Boy", "Bender" i "R2-D2". Dan Morrill va crear algunes de les primeres insígnies mascota, però el logotip d'Android verd actual va ser dissenyat per Irina Blok. El director del projecte, Ryan Gibson, va concebre l'esquema de nomenclatura que s'ha utilitzat per a la majoria dels comunicats públics, a partir de l'Android 1.5.

Beta 
La Beta va ser llançada el 5 de novembre de 2007, mentre que l'equip de desenvolupament de programari (SDK en anglès) va ser llançat el 12 de novembre de 2007. La data del 5 de novembre ha sigut celebrada popularment com el "naixement" d'Android. Les versions beta públiques del SDK van ser posades en llibertat en el següent ordre:
 16 de novembre 2007: m3-rc22a
 14 de desembre de 2007: m3-rc37a
 13 de febrer de 2008: m5-rc14
 3 de març de 2008: m5-rc15
 18 d'agost de 2008: 0.9
 23 de setembre de 2008: 1.0-r1

Història de versions per nivell de l'API 
Les següents taules mostren les dates de llançament i les característiques principals de totes les actualitzacions del sistema operatiu Android fins a la data, enumerades per ordre cronològic pels seus nivells d'interfície de programació d'aplicacions (API) oficials.

Requisits de maquinari 
La plataforma de maquinari principal d'Android és l'arquitectura ARMv7 de 32 bits. El projecte no oficial Android-x86 proporciona suport per a l'arquitectura x86, i Google TV utilitza una versió especial x86 d'Android. Des del 2012, els processadors Intel van començar a aparèixer en les principals plataformes d'Android, com els telèfons.

Els requisits mínims de maquinari han estat millorats al pas del temps, amb les noves versions d'Android. Els mínims originals van ser 32 MB de memòria d'accés aleatori (RAM), 32 MB de memòria flaix, i processador de 200 MHz en arquitectura ARM (ARMv5). A partir de l'octubre de 2011 i la versió 4.0, una obligada unitat de procés gràfic (GPU) que suporta acceleració per maquinari OpenGL ES 2.0 (i ES 1.0), independentment de si les aplicacions utilitzen directament el OpenGL ES o no.

A partir de novembre de 2013 i la versió d'Android 4.4, es va requerir un processador ARMv7, mentre que la quantitat mínima recomanada de RAM és de 512 MB.La quantitat mínima requerida de RAM per Android 4.4 és 340 MB (aquesta quantitat no inclou la memòria dedicada als diversos components de maquinari com ara el processador de banda base), i tots els dispositius amb menys de 512 MB de RAM han de ser informats com a dispositius de "baixa RAM".Les arquitectures MIPS i x86 també compten amb el suport a través dels ports no oficials. Android en va ser el primer a executar-se en 64 bits sobre x86 i llavors en ARM64. Android 4.3 va afegir suport per a OpenGL ES 3.0; si s'utilitzés, el suport a ambdues versions antigues (ES 2.0 i 1.0) és també obligatori.

A més d'executar directament en maquinari basat en x86, Android també funciona sota arquitectura x86 utilitzant un emulador de codi d'Android que és part de l'Android SDK, o utilitzant BlueStacks o Andy.

Referències

Vegeu també 

 Historial de versions de BlackBerry 10
 Chrome OS
 Fire OS
 Història de versions de Firefox OS
 Historial de versions de iOS
 Historial de versions de Palm OS
 Historial de versions de Symbian
 Historial de versions de Tizen
 Historial de versions de Windows Phone

Enllaços externs 
 Lloc web oficial d'Android
 Nivells dels APIs d'Android via Android Developer
 Android: A visual history by Chris Ziegler at The Verge
 The history of Android by Ron Amadeo at Ars Technica